Cultura de La Tène, darrer període de l'edat de ferro europea que abraçà un període entre el 500 i el 50 aC, amb tres períodes diferenciats
 Jaciment de La Tène, jaciment de l'edat del ferro a la riba nord del llac de Neuchâtel, al territori del comú de La Tène (Neuchâtel, Suïssa)
 La Tène (Neuchâtel), comú al districte i cantó de Neuchâtel (Suïssa)